Okręty US Navy o nazwie USS "Radiant":
 Pierwszy USS "Radiant" (ID-1324) był proponowaną nazwą dla cywilnego holownika "Radiant". Został on zarejestrowany do możliwej służby w czasie I wojny światowej, ale nigdy nie przeszedł pod banderę wojskową.
 Drugi USS "Radiant" (AMc-99) był trałowcem. W służbie w latach 1942-1945.

Radiant